Kolenkalk Groep, een pakket gesteentelagen uit de geologie van Noordwest-Europa, behorende tot het Boven-Carboon;
Blauwe hardsteen, een natuursteen die uit gesteentelagen van de Kolenkalk wordt gewonnen.